Esistono più comuni francesi con questo nome

Beaumont-Pied-de-Bœuf – Mayenne
Beaumont-Pied-de-Bœuf – Sarthe